Маскатин () — многозначный термин:

 Топоним
 Маскатин — округ в штате Айова, США
 Маскатин — город в штате Айова, США

 Фамилия
Маскатин — американская фамилия. Известные носители:
 Маскатин, Чарльз (1920—2010) — американский академик